Fatma (córka Ahmeda I)
 Fatma (córka Selima I)
 Fatma (żona Ahmeda I)